Български може да се отнася до:

 България
 българи
 български език